Gouvernement Coulibaly I, du  au  ;
 Gouvernement Coulibaly II, du  au  ;
 Gouvernement Coulibaly III/Bakayoko, depuis le .